Amphoe Bannang Sata (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der  Provinz Yala. Die Provinz Yala liegt im äußersten Süden der Südregion von Thailand an der Landesgrenze nach Malaysia.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Nordwesten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Yaha, Krong Pinang und Raman der Provinz Yala, die Amphoe Rueso und Si Sakhon der Provinz Narathiwat sowie Amphoe Than To wiederum in Yala. Im Westen liegt der Staat Kedah von Malaysia.

Etymologie 
Der Name Bannang Sata  ist eine thailändische Adaption von „Benang Setar“, dem ursprünglich malaiischen Namen. Benang ist ein Bindfaden, setar ist ein Baum mit kleinen sauren Früchten (Bouea macrophylla).

Geschichte 
Das Gebiet des heutigen Landkreises Bannang Sata war ursprünglich ein Distrikt mit dem Namen Ba Cho (), der 1907 eingerichtet  und von der Stadt (Mueang) Raman verwaltet wurde. Der Name Ba Cho ist die thailändische Adaption von „Bachok“ (Jawi: ), dem ursprünglich malaiischen Namen. Als die Regierung am Anfang des 20. Jahrhunderts die Verwaltung reformierte, wurde das Verwaltungsgebäude des Distrikts an einen neuen Standplatz verlegt. Gleichzeitig wurde er in Bannang Sata umbenannt.

Sehenswürdigkeiten 
 Tham Krachaeng – eine interessante Höhle bei Ban Ka Sot, Tambon Bannang Sa Ta, an der Fernstraße 410 etwa 50 km von Amphoe Mueang Yala entfernt.
 Bang Lang-Staudamm – in Tambon Bacho, der erste Vielzweck-Staudamm im Süden

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Bannang Sata ist in sechs Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 50 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bannang Sata () besteht aus Teilen des Tambon Bannang Sata.
 Khuean Bang Lang () besteht aus dem ganzen Tambon Khuean Bang Lang.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Bannang Sata von amphoe.com (inaktiv, Thai)

Bannang Sata